Möhrenbach ist ein geographischer Name:

 Möhrenbach, Ortsteil der Stadt Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen
 Möhrenbach (Altmühl), rechter Zufluss der Altmühl bei Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Möhrenbach (Talwasser), linker Oberlauf des Talwassers (zur Wohlrose) in Möhrenbach, Stadt Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen

Siehe auch:
 Mohrenbach
 Mörbach
 Mörnbach